Arcas puede referirse a:

 Arcas, un personaje mitológico.
 Arcas, uno de los perros de Acteón
 Arcas, un epíteto de Hermes
 Arcas, un cohete sonda estadounidense.
 Arcas, población española en la provincia de Cuenca.
 Julián Arcas, guitarrista y compositor español.

Referencias

Enlaces externos 

pt:Arcas